RSE AG ist eine Abkürzung für 
 die Rhein-Sieg-Eisenbahn-AG, ein früheres Eisenbahnunternehmen, und
 die RSE Grundbesitz und Beteiligungs-AG, die inzwischen zur RSE Grundbesitz und Beteiligungs-GmbH umfirmiert wurde.

RSE AG